Софи́ Родриге́с (; 7 июля 1988, Эшироль, Франция) — французская сноубордистка, выступающая в хафпайпе. Бронзовый призёр чемпионата мира в хафпайпе (2013). Участница трёх Олимпийских игр (2006, 2010 и 2014).

 2006 Турин — 13-е место в хафпайпе
 2010 Ванкувер — 5-е место в хафпайпе

Результаты выступлений на зимних Олимпийских играх

Итоговая статистика выступлений по сезонам в Кубке мира

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Софи Родригес
 Профиль FIS
 Профиль на sports-reference.com 

Сноубордисты Франции
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года